ATW peut désigner :
 Aéroport international d'Appleton, un aéroport international situé dans le comté d'Outagamie, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, selon le code AITA ;
 Advanced Trader Workstation, un système d’affichage en temps réel d’informations financières.